Uromonia är ett släkte av bin. Uromonia ingår i familjen sommarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sommarbin
Uromonia